Osric de Deira, rei de Deira (~632/~634)
 Osric de Hwicce, rei del regne anglosaxó de Hwicce a finals del segle VII
 Osric de Northúmbria, rei de Northúmbria (718 - 29)